Ла Лијебре има више значења:

 Ла Лијебре (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ла Лијебре, Соледад де ла Лијебре (Апасео ел Алто), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лијебре (Селаја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Лијебре, Парахе ла Лијебре (Ероика Сиудад де Хучитан де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Лијебре (Серитос), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику